NSC est un sigle pour:
 En anatomie, noyau suprachiasmatique.
 
  National Security Council, l'institution du Conseil de sécurité nationale des États-Unis d'Amérique.
 Comité national de sécurité (Irlande)
  National Semiconductor.
  Le label indépendant NSC Records.
 Nouveau système de cotation, un système de cotation développé par la bourse de Paris et repris par d'autres bourses dans le monde.
 
 Niveau socio-culturel